Sommersdorf – comune della Sassonia-Anhalt
 Sommersdorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore